Erlang pode referir-se à:
 Agner Krarup Erlang, um matemático e engenheiro do qual vários conceitos foram denominados
 Unidade Erlang, uma unidade para medir tráfego em telecomunicações ou em outros domínios
 Distribuição Erlang, uma distribuição de probabilidade que descreve tempos de espera em sistemas de filas
 Erlang (linguagem de programação), uma linguagem de programação de uso geral e um sistema para execução desenvolvida pela Ericsson.

Desambiguação